Мадай, Мади — в Книге Бытия третий сын Иафета, внук Ноя (). Родоначальник мидян. 

Согласно Толковой Библии А. П. Лопухина, именем Мадай, по свидетельству священных книг Персии и Индии, подкрепленному ассирийскими надписями, назывались первобытные арийцы, жившие в западной Азии, а именно в Мидии, откуда большая часть их со временем переселилась на восток и получила название индусов, а меньшая осталась на месте и удержала название мидян. О родстве мидян с персами, и вообще арийцами, сообщал и пророк Даниил.

Согласно Книге Юбилеев, был женат на дочери Сима.

В Иосиппоне приведены имена, отличные от других хронистов:

В Книге праведного упоминаются дети Мадая (Мади): Ачон (Акон), Зило (Цеело), Казонай (Кацони) и Лот.

Абу Сулейман Дауд со ссылкой на Шериф-ел-Идрисы упоминает сына Мадая — Саклаба.

См. также 
 Медей

Примечания 

Яфетиды
Персонажи Книги Бытия